Reding ist der Familienname folgender Personen:

 Alois von Reding (Alois Josef Fridolin Reding von Biberegg; 1765–1818), Schweizer Politiker und Militär

 Benjamin Reding (* 1969), deutscher Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Dominik Reding (* 1969), deutscher Regisseur

 Jean-Marie Reding (* 1975), luxemburgischer Bibliothekar
 John Randall Reding (1805–1892), US-amerikanischer Politiker
 Josef Reding (1929–2020), deutscher Schriftsteller
 Karl von Reding (1779–1853), Schweizer Politiker
 Karl Dominik von Reding (1755–1815), Schweizer Politiker
 Kurt Reding (* 1944), luxemburgischer Wirtschafts- und Finanzwissenschaftler
 Ludwig Wolfgang von Reding von Biberegg (1630–1696), Gerichtsherr, Landschreiber und Landeshauptmann im Thurgau
 Marcel Reding (1914–1993), katholischer Theologe und Philosoph
 Maria Abundantia Reding (1612–1687), Äbtissin Kloster Hermetschwil
 Paul Reding (* 1939), deutscher Künstler und Schriftsteller
 Paul Francis Reding (1925–1983), kanadischer Geistlicher
 Raymond Reding (1920–1999), belgischer Comiczeichner
 Richard Reding (* 1932), Chirurg und Hochschullehrer
 Roy Reding (* 1965), luxemburgischer Politiker und Rechtsanwalt
 Sebastian Anton von Reding von Biberegg (1662–1702), französischer Söldner, Gerichtsherr in Klingenzell und Emmishofen
 Serge Reding (1941–1975), belgischer Gewichtheber
 Theodor von Reding (Theodor Reding von Biberegg; 1755–1809), Schweizer Militär, General in spanischen Diensten
 Viviane Reding (* 1951), luxemburgische Journalistin und Politikerin

Reding heißen folgende geographischen Objekte:
 Réding, Gemeinde in Lothringen
 Reding (Neuhaus am Inn), mit Burg Reding, Ortsteil der Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Reding (Wolfsberg), Stadtteil und Katastralgemeinde von Wolfsberg, Bezirk Wolfsberg, Kärnten

Siehe auch: 
 Redinghaus
 Redding
 Redingen